La Lega Nazionale B 1981-1982, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria del Winterthur.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1982-1983.
      Retrocesso in Prima Lega 1982-1983.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Winterthur e Wettingen promosse in Lega Nazionale A.
 Aurore Bienne, Altstätten e Frauenfeld  retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981-1982